Евровизия 2014 (; ; ) е 59-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Конкурсът се провежда в B&W Hallerne, Копенхаген, Дания, след като на предишното издание на конкурса Емели де Форест носи победа на страната с песента „Only Teardrops“, събирайки 281 точки. Това е 3-ти път, в който Дания е домакин на конкурса (след 1964 г. и 2001 г.).

37 държави са потвърдили участието си. На 10 май 2013 г., по време на пресконференция на организаторите в Малмьо, изпълнителния директор Йон Ола Санд коментира, че се надява да се завърнат отсъстващите страни от конкурса през 2013 година и че EBU води преговори с тези радио-телевизионни оператори относно потенциалното им завръщане Определените дати за полуфиналите са 6 май и 8 май 2014, финалът е планиран за 10 май 2014, въпреки че датите първоначално бяха планирани за седмица по-късно.

Копенхаген, Хернинг, Хорсенс, Фредерисия и Олбор са предложени за домакини на конкурса Конкурсът се организира от DR (Датското радио), които са назначили Перниле Гаардбо за изпълнителен продуцент на конкурса.

Победител става Австрия с песента „Rise Like a Phoenix“, изпълнена от Кончита Вурст с 290 точки. Това е втора победа за Австрия (след 1966 г.). На второ място е Нидерландия с 238 точки, на трето място е Швеция с 218 точки, а на четвърто място е Армения със 174 точки. Страната-домакин Дания е на 9-то място със 74 точки.

Място 

На 2 септември 2013 г. датската медия DR съобщи, че Копенхаген е избран за град домакин на „Евровизия 2014“. Конкурсът ще се проведе на остров Refshaleøen, в B&W Hallerne, с мото „Присъединете се към нас“. Бившата корабостроителница ще бъде преработена за отразяване на събитието.

Фаза на избиране 
За домакин бяха предложени пет града, включително Хернинг и Копенхаген, които са фаворити за домакин. Стадионът Паркен в Копенхаген, в който се проведе Евровизия 2001 и Jyske Bank Boxen в Хернинг, където беше финалът на Датската национална селекция през 2013 година, са първите места, присъединили се в надпреварата за домакин. След това Фредерисия и Олбор се присъединиха съответно с Messe C и Gigantium. Петият град претендент е Хорсенс, като мястото на събитието да е в двора на бившия затвор на Хорсенс. Ако той бъде избран за домакин, дворът ще бъде покрит с постоянен стъклен покрив.

На 17 юни 2013 г. година общинската администрация на Олбор решава да се откаже от надпреварата за домакин заради липса на достатъчно капацитет в хотелите. DR изиска от града домакин най-малко 3000 хотелски стаи, а Олбор има само 1600, от които повече от половината са били предвидени за други събития, в същото време, заедно с Евровизия.

На 19 юни 2013 г., крайният срок за записване в надпреварата за домакин, беше съобщено, че Копенхаген ще изпрати три различни места за домакин на конкурса: стадионът Паркен, голяма шатра в откритите площи на DR Byen (седалището на Датското радио) и B&W Grand Ballroom.

На 25 юни 2013 г. от община Фредерисия обявяват, че се отказват от битката за домакин поради липса на подходящо място.

На 28 юни 2013 г. Андерс Хьоршолт, главен изпълнителен директор на стадиона Паркен, заяви, че Паркен вече не е в надпреварата за домакин, заради няколко футболни мачове предварително планирани да се проведат седмиците преди конкурса.

Формат 
На 20 септември 2013 г. EBU представи официалните правила за „Евровизия 2014“, които включват промени, отнасящи се към гласуването на журито. Правилата са насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на всеки от петте члена на националните журита. За целта имената им се оповестяват на 1 май 2014 г. преди началото на конкурса. Също така тяхното гласуване ще бъде изнесено след приключване на конкурса. В допълнение членовете на журито на конкретна страна имат право да участват в оценяването, само ако не са били такива в предходните две конкурсни издания. Продуцентите за пореден път ще решат реда на явяването за полуфиналите и финала, а не на случаен принцип с жребий, както при предишните конкурси.

Завръщащи се изпълнители 
Валентина Монета ще представя Сан Марино за трета поредна година, като представи страната си в конкурса през 2012 и 2013 г. Това прави Монета четвъртия изпълнител, който участва на Евровизия в три последователни години, заедно с Лис Асия и Кори Брокен, които заедно участваха в конкурсите през 1956, 1957 и 1958 г., както и Удо Юргенс, явил се през 1964, 1965 и 1966 г. Овидиу Чернаутяну и Паула Селинг ще представят Румъния за втори път, след като спечелиха 3-то място през 2010 г.

Полуфинали

Първи полуфинал – 6 май 
16 страни участват в първия полуфинал. Испания, Франция и Дания също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 8 май 
15 страни участват във втория полуфинал. Германия, Италия и Великобритания също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 10 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, страната-домакин Дания и Голямата петорка (Франция, Великобритания, Италия, Германия и Испания).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Други страни

Оттеглили се страни 
  – Андорският радио-телевизионен оператор Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) информира Esctoday.com, че поради финансови причини и свит бюджет, Андора няма да се завърне в конкурса през 2014.
  – Въпреки че от начало БНТ потвърди участие, на 22 ноември 2013 телевизията съобщи за оттеглянето на България от конкурса през 2014. Като причини БНТ изтъква намаления бюджет и високите такси, но генерален повод за решението са натрупаните през годините поредни неуспехи. Въпреки това на 24 ноември, след новината за удължаването на срока за записване, БНТ приветства решението и намекна за участие.
  – На 3 октомври 2013 кипърския радио-телевизионен оператор Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) съобщи за оттеглянето им през 2014. Факторите, които са повлияли на това решение са общественото мнение по отношение на Кипърската финансова криза през 2012 – 13 г. и бюджетните ограничения. Въпреки това друг кипърски оператор – Sigma TV предложил спонсорство на зам. управителя на CyBC, казвайки: „Ние сме готови да подготвим националната селекция и да осигурим нужните разходи за песента и изпълнителя ѝ, точно както направи MAD TV за Гърция миналата година... никога не е късно за CyBC да променят мнението си, все още има време“.
 
 
 
 
 
 
 
  – На 19 септември 2013 хърватският радио-телевизионен оператор Croatian Radiotelevision (HRT) съобщи, че те се оттеглят от конкурса през 2014, позовавайки се на Европейската финансова криза, както и поредицата си със слаби резултати между 2010 до 2013. Тези доводи повлияват за решението на страната да си вземе почивка. Последният път, когато Хърватия се класира на финал беше през 2009.
  – На 30 септември чешкият радио-телевизионният оператор Česká televize (ČT) потвърди, че те няма да се завърнат в конкурса през 2014, имайки предвид ниската гледаемост и слабите резултати като причина за това им решение.

Държави с неясно бъдеще в конкурса 
  – Взимането на решението за завръщането на Босна и Херцеговина все още не е взето. Босненският радио-телевизионен оператор Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) цитира финансовите затруднения като причина за оттеглянето им през 2013, но заяви че завръщане през 2014, би било възможно, само ако финансовата ситуация се подобри.
  – Докато косовският радио-телевизионен оператор Radio Television of Kosovo (RTK) не изрази никакво намерение по отношение на конкурса. Косовският заместник-министър на външните работи Petrit Selimi съобщи на шведското телевизионно предаване „Korrespondenterna“, че смята Косово да стане член на ЕСРТ и да бъде приет в Евровизия навреме за издание 2014. Обаче, предстои Косово да бъде призната за независима държава от Международния съюз по телекомуникации, което е задължително изискване за пълноправно членство в ЕСРТ.

Източници 

2014
Музикални фестивали в Копенхаген
2014 година в Европа